H-IIA е течногоривна ракета за еднократна употреба, предназначена да изстрелва сателити в геостационарна орбита. Произвежда се от Мицубиши Хеви Индъстрийс за Японската агенция за аерокосмически изследвания (ДЖАКСА). Изстрелванията се осъществяват от Космическия център Танигашима.

H-IIA е наследник на H-II, въпреки че значително се различава от нея, за да се увеличи надеждността и да се намали цената. H-IIA може да лети в четири различни конфигурации в зависимост от масата на сателита и желаната орбита.

Успеваемостта на ракетата-носител е 95%, което се доближава до успеваемостта на американската Атлас V (96,4%)и европейската Ариана 5 (94,9%).

Конфигурации 
Към основните компоненти на ракетата могат да бъдат добавяни и следните компоненти:
 Твърдогоривни ускорителни блокове (SRB)
 Твърдогоривни допълнителни ускорителни блокове (SSB)
 Течногоривни ускорителни блокове (LRB)

Плановете за добавяне на течногоривни ускорителни блокове отпаднаха и така H-IIA съществува само в първите четири от следните конфигурации:

{| class="wikitable"
ОбозначенеМаса (тонове)Полезен товар (тонове до ГТО)Допълнителни модули
H2A2022854,12 (SRB)
H2A20223164,52 SRB + 2 (SSB)
H2A202434752 SRB + 4 SSB
H2A20444564 SRB
H2A212 (изоставена)4037,52 SRB + 1 (LRB)
H2A222 (изоставена)5209,52 SRB + 2 LRB
</table>

Предишни полети

Вижте също 
 H-IIB

Източници 

Японски ракети-носители